Franciaország
Saint-Florent, település Haute-Corse megyében
Saint-Florent, település Loiret megyében